Sæby Sogn henviser til flere artikler:
 Sæby Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti
 Sæby Sogn (Lejre Kommune) – et sogn i Lejre Kommune og i Lejre Provsti
 Sæby Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti
 Sæby Sogn (Kalundborg Kommune) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti